Zastup (Заступ) – partito politico ucraino
 Zastup – villaggio della Serbia